Lucaskerk (Amsterdam) in Amsterdam-Osdorp
Lucaskerk (Breda)
Lucaskerk (Ermelo)
Lucaskerk ('s-Hertogenbosch)
Lucaskerk (Utrecht)
Lucaskerk (Vlaardingen)
Lucaskerk (Winkel)